Dorothea av Sachsen-Lauenburg, född 9 juli 1511 i Lauenburg, död 7 oktober 1571 på Sønderborg slott, var drottning av Danmark och Norge 1534–1559. Hon var dotter till hertig Magnus I av Sachsen-Lauenburg och dennes maka Katarina av Braunschweig-Wolfenbüttel. Dorothea var syster till Katarina av Sachsen-Lauenburg, drottning av Sverige, som var gift med Gustav Vasa och därmed också moster till Erik XIV av Sverige.

Biografi 
Den 29 oktober 1525 gifte sig Dorothea som fjortonåring med den blivande kung Kristian III av Danmark i Lauenburg. Kristian blev kung och Dorothea därmed drottning 1534, men kröningen av kungaparet sköts upp och ägde inte rum förrän 1537, på grund av inbördeskriget i Danmark, den så kallade Grevefejden.   

Mycket lite är känt om Dorothea av Sachsen-Lauenburgs arbete som drottning. Hon var politiskt aktiv, och även om hon förhindrades från att få en rådsplats tros hon ha medverkat vid tillsättning och avsättning av politiska poster. Hennes skriftspråk var tyska och tydligen lärde hon sig aldrig danska. 

Som änkedrottning 1559 levde hon främst på Koldinghus i södra Danmark men hon lät också inreda slottskapellet på Sønderborg slott till ett modernt furstekapell med en mängd framstående konstverk. Hon ska under denna tid verkat för att gifta sig med sin svåger Hans, men detta förhindrades.  Äktenskapsplanerna blev början till en brytning mellan henne och den äldste sonen, kung Fredrik II av Danmark. Förhållandet till den regerande sonen förvärrades under nordiska sjuårskriget (1563–1570), ett krig hon motsatte sig, och hennes erbjudande att agera medlare avböjdes.

Barn 
 Anna (1532–1585), gift med kurfurst August I av Sachsen
 Fredrik (1534–1588), kung av Danmark och Norge 1559–1588
 Magnus (1540–1583), biskop av Ösel 1560–1572, biskop av Kurland 1560–1583 och kung av Livland år 1570–1578
 Hans (1545–1622), hertig av Schleswig-Holstein-Sønderborg 1564–1622
 Dorothea (1546–1617), gift med hertig Wilhelm d.y. av Braunschweig-Lüneburg

Anfäder

Referenser

Noter

Tryckta källor

Externa länkar
    Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Danmarks drottningar
Norges drottningar
Födda 1511
Avlidna 1571
Kvinnor